La invasión militar de Nicaragua a Costa Rica fue el comienzo de un conflicto limítrofe-diplomático entre Nicaragua y Costa Rica que empezó en el año 2011 y culminó en el 2015. Se desencadenó luego de que fuerzas militares nicaragüenses invadieran territorio costarricense en la frontera, comandados por Edén Pastora quien tenía orden del Presidente nicaragüense, Daniel Ortega de dragar el río San Juan para limpiar el gran Lago de Nicaragua.

El conflicto se enmarca dentro de una larga historia de disputas entre ambos países por la delimitación de la frontera, y ha versado por temas desde acusaciones de invasión militar y daños ambientales a un área ecológicamente protegida, por parte de Costa Rica, hasta señalamientos, por parte de autoridades nicaragüenses, de que Costa Rica tiene intenciones de expandirse por el río San Juan, o que todo es parte de una conspiración internacional orquestada por Costa Rica y otros países hispanoamericanos para beneficiar al narcotráfico, algo que «Nicaragua intenta frenar». Hay un sector, finalmente, que ve la disputa simplemente como una «cortina de humo» política alentada por los gobiernos de ambos países para disfrazar las crisis internas que afrontan sus gobernantes y ganar popularidad ante la opinión pública.

Contexto geográfico e histórico 
El conflicto se originó por una porción de la isla continental costarricense llamada Isla Calero, localizada en el extremo noreste de esta nación y que limita al norte con Isla Portillos (la porción de tres kilómetros cuadrados en disputa), al oeste con el río San Juan, al suroeste con el río Colorado, al sur con el Caño Bravo del río Colorado y al este con el Mar Caribe. Tiene una superficie de 15.160 hectáreas, forma parte del cantón Pococí, de la provincia costarricense de Limón y es parte del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado.

El 8 de octubre de 2010, bajo el mando de Edén Pastora y con órdenes del mandatario Daniel Ortega, se iniciaron labores de dragado en el río San Juan, con motivo de limpieza del gran Lago de Nicaragua. Doce días después, el 20 de octubre, el gobierno tico encabezado por Laura Chinchilla denunció violación a la soberanía costarricense y daños ecológicos en el Refugio Barra del Colorado por las labores de dragado.

Nicaragua respondió a las acusaciones de Costa Rica afirmando que no podían invadir su "propio territorio", al tiempo que el Gobierno tico aumentó la presencia policial en la frontera. 

En una entrevista con el diario costarricense La Nación el 3 de noviembre de 2010, Edén Pastora afirmó que Google Maps le daba la razón de que la zona en la que se estaba haciendo el dragado era territorio nicaragüense. Un día después, el vicecanciller tico, Carlos Roverssi suscribió una carta hacia la empresa Google para que rectificaran el mapa en cuestión.

El que Pastora usara a Google Maps como argumento para la invasión a suelo costarricense fue criticada por la gerente de Google en América Latina, quien emitió una aclaración pública diciendo que si bien «los mapas de Google son de muy alta calidad y Google trabaja constantemente para mejorar y actualizar la información existente, en ningún caso deberían utilizarse como referencia para decidir las acciones militares entre los dos países». Agregó que «en este caso, Google ha determinado que hubo una imprecisión en la definición de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y está trabajando para actualizar la información lo más rápido posible».

Los gobiernos de ambos países empezaron una guerra diplomática y la forma de dirimir el conflicto no era clara. Nicaragua exigía llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia al considerarlo conflicto limítrofe, mientras que Costa Rica lo consideraba una invasión militar que debía ser resuelta ante la Organización de Estados Americanos o ante el fallo en dicho órgano, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

El 10 de noviembre de 2010, el noticiario costarricense Noticias REPRETEL presentó imágenes grabadas ese mismo día que mostraban la presencia de militares y una bandera de Nicaragua en el territorio costarricense lo que exacerbó los ánimos en ambos países. 

Ese mismo día, José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos rindió el informe de su viaje a la zona de conflicto, con el fin de solucionarlo de manera pacífica. Nicaragua rechazó el acuerdo y Costa Rica dio un ultimátum de 48 horas para que su vecino del norte aceptara el informe de la OEA. 

El informe de Insulza recomendaba a ambos países instalar marcadores de frontera para prevenir futuros conflictos y que se removieran todas las tropas y fuerzas de seguridad de la zona en conflicto. Costa Rica aceptó las recomendaciones, pero el Presidente Daniel Ortega rechazó retirar sus tropas afirmando que el territorio les pertenecía.

El 12 de noviembre la Organización de los Estados Americanos en una votación hecha por los embajadores de todos los países miembros, acogió por votación 22-2 (Nicaragua y Venezuela votaron en contra) una resolución en la que se pedía a Nicaragua y Costa Rica retirar sus fuerzas de la zona en conflicto.

Daniel Ortega descartó nuevamente retirar el ejército de la zona y afirmó que la OEA no tenía competencia para resolver conflictos limítrofes. En la conferencia de prensa afirmó que elevaría el caso ante la Corte Internacional de Justicia, pero para exigir que Nicaragua tuviera derechos de navegación en la desembocadura del río Colorado. 

También el 12 de noviembre de 2010, Google corrigió su marca de la frontera en Google Earth, y el 29 de marzo de 2011, en Google Maps.

El 20 de noviembre de 2010, Costa Rica denunció invasión militar de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, antes de que la contraparte presentara el caso que había anunciado Daniel Ortega en la conferencia de prensa. 

Costa Rica denunció que Nicaragua había invadido militarmente su territorio, que violentó los tratados y obligaciones internacionales y que las labores de dragado del río con la construcción de canales artificiales en territorio costarricense, tenía graves impactos ambientales. En el recurso se pidió como medidas cautelares, retirar todas las tropas de Nicaragua de la zona en conflicto y el cese de la construcción de los canales artificiales en territorio costarricense con el consecuente vertido de sedimentos en territorio ambiental protegido.

Ese mismo día, tras la presentación de la demanda por parte de Costa Rica, Daniel Ortega anunció que su país interpondría una demanda en contra de Costa Rica ante La Haya.

Audiencias en la Corte Internacional de Justicia 

Tras la interposición de las demandas, Costa Rica y Nicaragua se reunieron en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda el 11 de enero y por un lapso de tres horas.  Costa Rica solicitó a los 15 jueces interponer medidas cautelares y llamó el hecho como "invasión", mientras que la delegación de Nicaragua afirmó que Harbour Head, el territorio en disputa, era nicaragüense. 

El 12 de enero, la segunda audiencia en La Haya se llevó a cabo con una escalada de tensiones entre las delegaciones de ambos países. Costa Rica calificó de "inaceptable y ofensiva" el que Nicaragua pretendiera modificar de manera artificial la frontera entre ambos países. El canciller costarricense, René Castro dijo a la agencia de noticias EFE que era "inaceptable" que el conflicto se solucionase con una indemnización por los daños ambientales ocasionados en Isla Calero. 

Nicaragua pidió a los jueces de la Corte rechazar las medidas cautelares pedidas por Costa Rica. Carlos Argüello, representante de Nicaragua en La Haya declaró que su país había hecho un estudio de impacto ambiental en el año 2004 y que el conflicto se daba por la negativa de Costa Rica de que se dragara el río San Juan. 

El 1 de febrero de 2011, Costa Rica mediante un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que había indicios de que Nicaragua había retirado sus tropas del área en disputa. 

Contrario a reconocer la retirada de tropas como un acto de buena fe, Costa Rica acusó a Nicaragua de pretender manipular a la Corte Internacional de Justicia para cuando esta dictara las medidas cautelares.

Medidas cautelares ordenadas por la Corte Internacional 

El 6 de marzo Laura Chinchilla Miranda, entonces Presidenta de Costa Rica rechazó un pedido anterior hecho por su contraparte nicaragüense, Daniel Ortega de recibir los resultados de la petitoria de medidas cautelares en la frontera entre ambos países y dialogar para buscar una salida pacífica al conflicto. Dos días después, los jueces de la Corte Internacional dictaron medidas cautelares. 

Los jueces ordenaron a Nicaragua y Costa Rica retirar de manera inmediata las tropas militares y policiacas de la zona en conflicto; abstenerse de acciones que generen más problemas que alarguen el conflicto y que Costa Rica tenía derecho de visitar la zona en disputa, solo con personal que evaluara los daños ambientales en el lugar previa petición hecha a la Comisión de Humedales de la RAMSAR.

Nicaragua desacató las medidas cautelares de la Corte Internacional y en más de una ocasión, Costa Rica denunció que grupos armados acompañados de civiles se encontraban en la zona en disputa.

Laura Chinchilla calificó las violaciones a las medidas cautelares como "inaceptables" y emitió un decreto de emergencia nacional en el que autorizaba construir una carretera fronteriza que se llamaría "Ruta 1856 Juan Rafael Mora Porras", en honor al cuatro veces presidente de Costa Rica que condujo a la victoria sobre los filibusteros encabezados por William Walker en la Campaña Centroamericana de 1856-1857.  Dicha ruta se le conoce en Costa Rica como "La Trocha" pues estuvo plagada de irregularidades que a la fecha, son analizadas por las autoridades judiciales.

La ruta recorría todo el margen derecho del río San Juan de Nicaragua y estuvo a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). El decreto de emergencia emitido por Chinchilla eximió al Gobierno de realizar estudios de impacto ambiental, factibilidad y otros requisitos para proyectos de infraestructura en Costa Rica, sin embargo esto acarreó fuertes críticas por parte de sectores ambientalistas y de la oposición en Costa Rica. 

Tras las acusaciones de Costa Rica de que Nicaragua había violentado las medidas cautelares, el 22 de noviembre de 2013 la Corte Internacional le ordenó a Nicaragua detener todas las labores de dragado en la zona en disputa y reparar el daño ambiental ocasionado con la apertura de dos canales artificiales en la zona de humedales protegidos, así como retirar todo el personal militar y civil del lugar. A Costa Rica se le ordenó coordinar con la Convención RAMSAR el alcance de los daños ambientales.

Sentencia de la Corte Internacional y fin del conflicto 

El 16 de diciembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia emitió su sentencia tras analizar durante varios años el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua. En el fallo, los jueces de la Corte reconocieron que Nicaragua violentó la soberanía de Costa Rica al invadir con militares la isla Calero.

Las decisiones de la Corte se adoptaron de la siguiente manera:

Por unanimidad, los magistrados constataron violación a la soberanía de Costa Rica, producto de la apertura de caños artificiales en territorio nacional, por parte de nicaragüenses que realizaban labores de dragado en el río San Juan, encabezados por Edén Pastora.

Por votación de 14-2, se decidió que el territorio en disputa, es decir Isla Portillos cuya extensión de 300 hectáreas es de humedales protegidos por la convención RAMSAR, son territorio de Costa Rica. Además, la Corte ratifica que Costa Rica ejerce la soberanía de todo territorio ubicado al margen derecho del río San Juan. 

Por unanimidad, los magistrados encontraron que Nicaragua incumplió las medidas cautelares de La Haya impuestas en el 2011, al continuar con la construcción de caños artificiales en territorio en disputa e invadir militarmente la zona, pese a que se había ordenado a las partes, no ingresar a la zona.

Por unanimidad, los magistrados dispusieron que Nicaragua violentó los derechos de navegación de Costa Rica en el río San Juan, comprobadas en dos ocasiones. Si bien Costa Rica presentó diez casos, a la Corte no le hizo falta entrar a determinar si en los otros también existió violación.

Por unanimidad, los magistrados ordenaron a Nicaragua indemnizar a Costa Rica por sus actividades de dragado ilícitas en territorio nacional, que causaron graves daños ambientales en los humedales de Isla Calero e Isla Portillos, territorios protegidos por RAMSAR.

Por unanimidad, la Corte ordenó a Costa Rica y Nicaragua ponerse de acuerdo en el monto de los daños ambientales que el país del norte ocasionó en suelo nacional. Si pasados 12 meses no hay consenso, la propia Corte en un proceso independiente definirá el monto. 

Por votación de 12-4, se rechazó la solicitud de Costa Rica de que Nicaragua cubriera los costos legales incurridos durante cinco años de litigio, los cuales llegan a 4 millones de dólares.

Por unanimidad, los magistrados dispusieron que Costa Rica violó el derecho internacional al no hacer un estudio de impacto ambiental transfronterizo, antes de construir la carretera nacional 1856 conocida como “La Trocha Fronteriza”.

Por votación 13-3, se rechazaron todas las demás solicitudes de las partes. Entre ellas, que Costa Rica detuviera todas las obras en La Trocha, que Costa Rica indemnizara a Nicaragua por daños ambientales al río San Juan y que Costa Rica causara daños ambientales por las labores en La Trocha.

Tras el fallo, el gobierno de Nicaragua manifestó en un comunicado de prensa que acataría el fallo de la Corte y llamó al diálogo con Costa Rica. El gobierno de Costa Rica, que previamente había indicado que respetaría el fallo, manifestó su complacencia con el resultado del litigio.

Referencias 

Relaciones Costa Rica-Nicaragua
Frontera Costa Rica-Nicaragua
Conflictos en 2010
Conflictos en 2011
Conflictos en 2012
Conflictos en 2013
Conflictos en 2014
Conflictos en 2015
Costa Rica en 2010
Costa Rica en 2011
Costa Rica en 2012
Costa Rica en 2013
Costa Rica en 2014
Costa Rica en 2015
Nicaragua en 2010
Nicaragua en 2011
Nicaragua en 2012
Nicaragua en 2013
Nicaragua en 2014
Nicaragua en 2015
Guerras de Costa Rica
Guerras de Nicaragua